Владислав II Ягайло
 Владислав II Ягелончик
 Владислав Опольчик
 Владислав II Вигнанець
 Владислав II (князь Чехії)
 Владислав II Плоцький